Шмидта — название населённых пунктов:

Россия 
 Шмидта — поселок в Рубцовском районе Алтайского края.
 Шмидта — посёлок в составе города Новокуйбышевск Самарской области.
 Шмидта — посёлок в Железнодорожном районе города Самары.

Украина 
 Шмидта — село в Старобешевском районе Донецкой области.

См. также 
 
 Вулкан Шмидта
 
 Остров Шмидта
 Переулок Шмидта
 Полуостров Шмидта
 Телескоп Шмидта